Klondike kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Klondike (region) – ett berömt guldfält i Yukon i nordvästra Kanada, kring floden med samma namn
 Klondike (flod) – en flod i Yukon i nordvästra Kanada

Övrigt 
 Guldrushen i Klondike – immigration av guldletare längs med Klondikefloden nära Dawson City under slutet av 1800-talet
 Klondike – ett annat namn på patiensen Las Vegas (patiens)
 Klondike (spel) – ett datorspel
 Tillbaka till Klondike – en serie av Carl Barks från 1952 om Farbror Joakim 
 Klondike (seriealbum) – ett Lucky Luke-album
 SS Klondike II – en hjulångare
 3166 Klondike – en asteroid

Se även 
 En argonaut i Klondike
 Klondike Annie
 Klondyke
 The Klondike Kid